M81 – numero del Catalogo di Messier della Galassia di Bode